Александр Дмитриевич Теняев (11 марта 1996, Ульяновск) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник «Мордовии». В ее спортшколе он занимался с 11 лет. Начинал карьеру в молодежной команде. Затем выступал за ряд команд из второго дивизиона. Летом 2019 года вернулся в «Мордовию», которая играла в ФНЛ. Но в следующем году команда из-за финансовых трудностей не смогла пройти лицензирование и покинула профессиональный футбол.

В августе 2020 года Теняев подписал однолетний контракт с новичком армянской Премьер-лиги «Ваном». За новый клуб дебютировал 15 августа в матче первого тура против «Гандзасара» (2:1). С сезона 2021/22 — игрок ФК «Саранск».

В июле 2022 года защитник пополнил состав ивановского «Текстильщика». 16 июля защитник дебютировал за команду в матче первого тура второй лиги против «Мурома» (1:2).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Ван» Чаренцаван
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново